Bring on the Night steht für:

 Bring on the Night (Lied), Song von The Police (1979)
 Bring on the Night (Film), britischer Dokumentarfilm von Michael Apted (1985)
 Bring on the Night (Album), Album von Sting (1986)